Die National League Championship Series 2020 (NLCS), in der Sportart Baseball, sollen zwischen dem 12. und 18. Oktober 2020 stattfinden. In ihr treten die Sieger der National League Division Series 2020 gegeneinander an, um den Gewinner der National League und damit ihren Vertreter in der World Series 2020 zu ermitteln. Es handelte sich um eine Best-of-Seven Serie. Aufgrund der COVID-19-Pandemie in den Vereinigten Staaten und die damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen sollen alle Spiele auf neutralem Boden ausgetragen werden.

Die Paarung lautet:
 (1) Los Angeles Dodgers (West Division Champion, 43–17) gegen (2) Atlanta Braves (East Division Champion, 35–25)

Weg in die Championship Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2020, ALWC 2020, NLWC 2020, ALDS 2020, NLDS 2020, ALCS 2020, World Series 2020

Die Postseason 2020 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

Spielzusammenfassungen

Spiel 1 
Montag, 12. Oktober 2020, 19:08 CDT im Globe Life Field in Arlington, Texas

Spiel 2 
Dienstag, 13. Oktober 2020, 17:05 CDT im Globe Life Field in Arlington, Texas

Spiel 3 
Mittwoch, 14. Oktober 2020, 17:05 CDT im Globe Life Field in Arlington, Texas

Spiel 4 
Donnerstag, 15. Oktober 2020, 19:08 CDT im Globe Life Field in Arlington, Texas

Spiel 5 
Freitag, 16. Oktober 2020, 20:08 CDT im Globe Life Field in Arlington, Texas

Spiel 6 
Samstag, 17. Oktober 2020, 15:38 CDT im Globe Life Field in Arlington, Texas

Spiel 7 
Sonntag, 18. Oktober 2020, 19:15 CDT im Globe Life Field in Arlington, Texas

Einzelnachweise 

2020
Baseball 2020
Sportveranstaltung in Arlington (Texas)
Atlanta Braves
Los Angeles Dodgers
Baseballwettbewerb